Бочяново може да се отнася за:

Полша 
 Бочяново, част на Бидгошч
 Бочяново, село във Варминско-Мазурско войводство, Олщински окръг, Община Колно